Helena har flere betydninger:

 Helena (græsk mytologi) – en kvinde i den trojanske krig i den græske mytologi
 Helene (pigenavn) – et dansk pigenavn

Steder

USA 
 Helena, Montana – hovedstaden i den amerikanske delstat Montana
 Helena, Alabama
 Helena, Arkansas
 Helena, Californien
 Helena, Georgia
 Helena Township, Michigan
 Helena, Huron County, Michigan
 Helena, Marquette County, Michigan
 Helena Township, Minnesota
 Helena, Missouri
 Helena, Mississippi
 Helena, New York
 Helena, Ohio
 Helena, Oklahoma
 Helena, Wisconsin
 Helena, Texas
 Battle of Helena July 4, 1863, at Helena, Arkansas

Canada 

 Helena Island, Nunavut
 Helena Lake, Saskatchewan